Pasias är ett släkte av spindlar. Pasias ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krabbspindlar
Pasias